Train spotting – l'hobby di osservare i treni
Trainspotting (1993) – romanzo di Irvine Welsh
Trainspotting (1996) – film di Danny Boyle, tratto dall'opera di Welsh
Trainspotting: Music from the Motion Picture – colonna sonora del film di Danny Boyle
Trainspotting 2 (2017) – film di Danny Boyle, tratto dal romanzo Porno (2002) di Welsh e sequel del primo film